Simian peut désigner :
 Simian, un groupe de musique electropop anglais
 la Famille Simian, dynastie de maîtres écrivains de Marseille (deuxième moitié du )
 Benoît Simian (1983-), homme politique français

Avec l'orthographe Şimian, ce mot désigne deux communes de Roumanie :
 Şimian, dans le judeţ de Bihor
 Şimian, dans le judeţ de Mehedinţi

Voir aussi